Le tuf est un type de roche à structure vacuolaire pouvant avoir deux origines :
 le tuf volcanique, qui provient des téphras de petite taille qui s'accumulent, emprisonnant parfois des fragments plus gros, et sont consolidés par l'action de l'eau ;
 le tuf calcaire, d'origine sédimentaire et qui provient des ions carbonate dissous dans l'eau qui a précipité en milieu continental (ruisseau, source riche en carbonate dissous, etc.) en incluant souvent des traces de végétaux ou de coquilles.
De plus :
 au Québec comme en basse Bretagne, le schiste concassé est parfois improprement appelé tuf.

 en Corse l'arène granitique est communément appelée tuf.

Voir aussi

Articles connexes 
 Tufière
 Tuffeau